Габриэ́ла Беатри́с Сабати́ни (, род. 16 мая 1970 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинская теннисистка. Одна из лидеров мирового женского тенниса в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Занимала третью позицию как в одиночном, так и парном рейтинге.

Достижения 
 Победительница US Open 1990 в одиночном разряде
 Победительница Уимблдона 1988 в парном разряде (вместе со Штеффи Граф)
 3-кратная финалистка Ролан Гаррос в парных соревнованиях (со Штеффи Граф) (1986, 1987, 1989).
 17 раз (в 1985-95) играла в полуфиналах турниров Большого шлема в одиночном разряде, но лишь трижды сумела пробиться в финал
 15 раз подряд (с Уимблдона-1990 до Australian Open-1994) доходила как минимум до четвертьфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде
 Впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема на Ролан Гаррос 1985 через несколько дней после своего 15-летия
 Была третьей ракеткой мира в одиночном разряде в 1989 и в 1991 годах
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 в Сеуле в одиночном разряде (там же 18-летней Габриэле была доверена честь нести флаг Аргентины на церемонии открытия Игр)
 Двукратная (1988 и 1994) победительница итогового чемпионата года WTA

Карьера 
В теннис играли отец и брат Габриэлы, она упросила их брать её с собой. Начинала в клубе «Ривер клаб», первый тренер Даниил Фидальго. В детстве кумиром был Гильермо Вилас.

Играет в теннис с шести лет.

Тренировалась у Патрисио Апея, с марта 1986 года — у Анхела Гименеса.

Привлекла к себе всемирное внимание, будучи юниоркой. В 1984 году она выиграла Orange Bowl и считалась первым номером в мире среди юниоров. В этот период она выиграла несколько крупных подростковых турниров, включая победу на «Ролан Гаррос» среди юниоров.

В 1985 году Сабатини в возрасте 15 лет и трех недель дошла до взрослого полуфинала «Ролан Гаррос», где уступила будущей победительнице турнира 30-летней Крис Эверт. Первую взрослую победу Сабатини одержала в Токио в 1985 году. С 1986 года начинается её постоянное соперничество с ещё одной молодой и перспективной теннисисткой Штеффи Граф из Германии, которая старше Сабатини всего на 11 месяцев. Блестящий дебют и начало взрослой карьеры Сабатини сулили ей громкие победы в будущем. Однако стремительный прогресс в игре Граф перечеркнул надежды Габриэлы на первую строчку и регулярные победы в турнирах Большого шлема. Пик формы Сабатини пришёлся на пик формы Граф, которая по многим теннисным показателям превосходила Габриэлу. Поэтому практически на протяжении всей профессиональной карьеры аргентинка находилась в тени европейской теннисистки. В 1988—1991 годах была главной соперницей легендарной немки. Они встречались 40 раз и 29 раз победу праздновала Граф. Именно победой над Сабатини в финалах Открытого чемпионата США и Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году Граф оформила так называемый «Золотой Большой шлем». В 1986—1989 годах Граф и Сабатини вместе выступали в парных соревнованиях и добились больших успехов. Однако в 1989 году дуэт распался из-за большой загруженности спортсменок в одиночном разряде. Сабатини также успешно выступала в паре с Мартиной Навратиловой, Зиной Гаррисон, Мерседес Пас, Ларисой Савченко, Брендой Шульц и некоторыми другими известными спортсменками.

В 1991 году Сабатини была близка к званию первой ракетки мира. Разница в очках в рейтинге между Граф, Сабатини и юной Моникой Селеш была минимальной. Но достичь вершины и даже второй строчки рейтинга Сабатини так и не смогла. В этот период аргентинка казалось бы нашла способ побеждать Граф. Она чаще стала выходить к сетке и атаковать Граф под её бэкхенд. В 1990 году она в первый и последний раз выигрывает турнир Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США 1990 года Сабатини в двух сетах переигрывает Граф (6-2 7-6). В 1991 году её победная серия над немкой продолжается (пять побед подряд), но в финале Уимблдона Сабатини уступает Штеффи в напряженной 3-сетовой борьбе (4-6 6-3 6-8), хотя в ходе матча от победы её отделяло только два очка. Этот матч стал как бы переломным в противоборстве Граф — Сабатини и немка вновь стала диктовать условия в играх с Габриэлой. Кроме Граф на кортах в это время доминирует и Селеш, которая также стала сложной соперницей для Сабатини.

Десять сезонов подряд Сабатини участвовала в итоговом чемпионате WTA среди сильнейших теннисисток мира (1986—1995). Ранее на эти соревнования отбирались первые 16 теннисисток планеты. Дважды становилась победительницей этого турнира, дважды играла в финалах и трижды в полуфиналах соревнования.

Последний крупный турнир спортсменка выиграла в начале 1995 года в Сиднее. В финале Сабатини переиграла 18-летнюю Линдсей Дэвенпорт. После этого успеха результаты Габриэлы пошли по нисходящей. Последний турнир в своей карьере 26-летняя Сабатини провела в 1996 году в Цюрихе, где 14 октября уступила Дженнифер Каприати.

После завершения карьеры Сабатини реализовала себя как успешная деловая женщина. Благодаря яркой внешности и известности очень большой популярностью пользуются духи и ароматные воды от Габриэлы Сабатини. Также успешен её бизнес на ниве спортивных товаров.

В 2006 году первой из аргентинских теннисисток была избрана в Международный зал теннисной славы.

Финалы турниров Большого шлема (7)

Одиночный разряд (3)

Победа (1)

Поражения (2)

Парный разряд (4)

Победа (1)

Поражения (3)

Финалы на итоговом турнире года

Интересные факты 

 Во всех 7 финалах Большого шлема, в которых играла Сабатини, играла и Штеффи Граф. Трижды они были соперницами в одиночном разряде и 4 раза были партнёрами в финале женского парного разряда. Кроме того, именно Граф обыграла Сабатини в финале Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.
 В 1992 году в честь Сабатини был назван один из сортов роз.
 В 1994 году в США создали и выпустили в продажу куклу в теннисной одежде. Образ куклы скопирован с реальной теннисистки Габриэлы Сабатини.
 В 1994 Сабатини издала автобиографическую книгу «Моя история».
 Габриэла Сабатини стала первой спортсменкой, заключившей многомиллионный контракт с «Пепси».
 Габриэла Сабатини была очень одаренной спортсменкой, но из-за психологических проблем не смогла добиться самых высоких результатов и часто проигрывала казалось бы выигранные матчи. Ярким примером стал поединок в четвертьфинале Роллан Гаррос 1993 года против Мэри-Джо Фернандес. Сабатини вела со счетом 6:1,5:1, но в итоге проиграла встречу. Какое-то время с ней работал профессиональный психолог.

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Буэнос-Айресе
Теннисисты Аргентины
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Члены Международного зала теннисной славы
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1988 года